Xuma ist der Name folgender Personen:

 Alfred Bitini Xuma (1893–1962), südafrikanischer Mediziner und ANC-Präsident
 Madie Beatrice Hall Xuma (1894–1982), US-amerikanische Pädagogin und Frauenrechtlerin